Urbantschitsch ist der Familienname folgender Personen:
 Rudolf Urbantschitsch (1879–1964), österreichisch-amerikanischer Psychoanalytiker und Schriftsteller
 Viktor Urbantschitsch (1847–1921), österreichischer Hals-Nasen-Ohrenarzt
 Ernst Urbantschitsch (1877–1948), österreichischer Hals-Nasen-Ohrenarzt; Sohn von Viktor U. 

Siehe auch:
 Urbancic